Humilladero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Humilladero (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Humilladero (kulle), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Humilladero (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar